O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis.

Equipes

Jogos

Primeira rodada

Espanha x Suíça

França x Alemanha

Rússia x Índia

Suécia x Argentina

Croácia x Equador

Sérvia x Estados Unidos

Chile x Israel

Observação: Competição atrasada em um dia por conta do Sismo do Chile de 2010.

Bélgica x República Tcheca

Quartas de final

França x Espanha

Rússia x Argentina

Croácia x Sérvia

Chile x República Tcheca

Semifinais

França x Argentina

Sérvia x República Tcheca

Final

Sérvia x França

Campeão

Copa Davis de 2010